E250 peut se référer à:
 E250, numéro E du nitrite de sodium, un composant chimique ;
 Samsung SGH-E250, un téléphone mobile du fabricant coréen Samsung ;
 Mercedes-Benz E250, une automobile du constructeur allemand Mercedes-Benz.